WAPT, peut faire référence à :
 , une station de télévision américaine ;
 wapt (logiciel), un logiciel de gestion de déploiement ;